La Categoria 74 kg è stata la quarta categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 21 atleti.
Le gare si sono svolte il 20 agosto.

Il toreno è stato vinto da russo Buvaisar Saitiev, che ha battuto in finale l'uzbeko Soslan Tigiev-

Nel 2016, Soslan Tigiev, originariamente classificatosi secondo, è stato squalificato, poiché da un riesame a posteriori dei campioni biologici prelevati in occasione delle gare e conservati presso i laboratori di Losanna, è risultato positivo al dehydrochlormethyltestosterone (turinabol). La medaglia d'argento è stata riattribuita a Murad Hajdaraŭ, e quella di bronzo a Gheorghiță Ștefan.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 2 finalisti nei primi round del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Note

Lotta ai Giochi della XXIX Olimpiade